David Ferrer era o atual campeão, mas perdeu nas quartas de final para Dominic Thiem.

Pablo Cuevas conquistou o título ao derrotar Guido Pella na final por 6–4, 6–7(5–7), 6–4.

Cabeças de chave

Fase final

Finais

Metade de cima

Metade de baixo

Fase de qualificação

Cabeças de chave

Qualificadores

Sorteio de qualificação

Primeira seletiva

Segunda seletiva

Terceira seletiva

Quarta seletiva

 Main Draw
 Qualifying Draw

S